Красная Заря — остановочная платформа в Балашовском районе Саратовской области в составе сельского поселения  Репинское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 10 километров по прямой на север от районного центра города Балашов.

История
Основана в 1968 году.

Население 
Постоянное население составляло 27 человек (82% русские) в 2002 году, 20 в 2010 году.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Балашовского района